Unia Europejska
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 Unreal Engine
 User experience
 Urban exploration

Zobacz też 
 Ue